Antonio Ibáñez Freire (Vitòria, 1913 - Madrid 2003), militar espanyol que fou Ministre de l'Interior entre els anys 1979 i 1982
 Antonio Ibáñez de la Riva Herrera (Solares, Cantàbria, 1633 - Madrid, 1710), eclesiàstic i administrador espanyol